Spooner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Brian Martin Spooner
 David Michael Spooner